Ferdinand Marschall – arbitro di calcio austriaco
 Olaf Marschall – ex calciatore tedesco
 Wilhelm Marschall – ammiraglio tedesco